Thibaut av Navarra kan syfta på:

 Thibaut I av Navarra
 Thibaut II av Navarra